Вершининцы — название населённых пунктов.

Россия 
 Вершининцы — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Вершининцы — деревня в Слободском районе Кировской области.